Plusieurs églises portent le nom d'église du Saint-Sépulcre:
 l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem ;
 l'église du Saint-Sépulcre d'Abbeville ;
 l'église du Saint-Sépulcre d'Angers ;
 l'église du Saint-Sépulcre de Paris,  Rue Saint-Denis ;
l'église du Saint-Sépulcre de Pise, Italie ;
l' de Toro,  Espagne ;
 l'église du Saint-Sépulcre de Villeneuve (Aveyron) ;
 la chapelle du Saint-Sépulcre de Beaumont-du-Ventoux ;
 la chapelle du Saint-Sépulcre de Belpech ;
 la chapelle du Saint-Sépulcre de Nice ;
 la chapelle du Saint-Sépulcre de Saint-Restitut ;
 la collégiale du Saint-Sépulcre de Caen.

Saint-Sépulcre